Willert ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Willert (* 2001), deutscher Fußballtorwart
 Hans-Georg Willert (1934–2006), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer
 Heinrich von Willert (1841–1919), deutscher Major und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Monika Willert-Porada (1955–2016), deutsche Chemieingenieurin
 Paul Willert (1901–1988), deutscher Musikwissenschaftler und Sänger (Bariton)

Siehe auch:
 Willaert